Ак-Кыя  (, также Ак кыя или Ак-кыя) — высокогорное село Кочкорского района. Центр Сары-Булакского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики.

Расположено в районе ожидаемых землетрясений II-категории опасности с балльностью 5-7

Население в 2009 году составляло 623 человека.

Жители Кара-Саз занимаются, в основном, сельским хозяйством. В селе размещена высоковольтная подстанция Нарынского филиала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Примечания 

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район